Евтропия е името на две жени от Константиновата династия, която управлява Римската империя в началото на 4 век.

Съпругата на Максимиан 
Първата Евтропия (починала след 325) е от сирийски произход и е съпруга на император Максимиан.

Те имат две деца, Максенций и Фауста, докато по-голямата дъщеря Теодора е най-вероятно от предишен брак на Евтропия.

Майката на Непоциан 
Втората Евтропия (починала 350) е дъщеря на император Констанций Хлор и Флавия Максимиана Теодора и оттам е полусестра на император Константин I.

Тя се омъжва за Вирий Непоциан, консул през 336, и му ражда син, Непоциан, който по-късно за кратко е римски узурпатор, когато Магненций е провъзгласен за император през 350; след кратък период от двадесет и осем дни, в ранния юни 350 Непоциан е убит и вероятно това води до екзекуцията на Евтропия по заповед на magister officiorum на Магненций – Марцелин.

Източници и използвана информация 
 s.v. DiMaio, Michael, „Maximianus Herculius (286 – 305 A.D)“, DIR

Римски императрици